Ingeborg Mstislavna (født omkring 1100, død 1137) var gift med Knud Lavard, hertug af Sønderjylland. Hun var datter af storfyrst Mstislavl af Kijev og Kristina Ingesdatter og barnebarn af storfyrst Volodymyr Monomakh af Kijev.

Ingeborg var mor til bl.a. Valdemar den Store og Kristin, der blev gift med den norske konge og forstødt af ham; muligvis identisk med "Liden Kirsten" som ifølge traditionen er begravet ved Vestervig Kirke.

Valdemar blev født 7 dage efter mordet på Knud Lavard den 7. januar 1131. Man hører senest om hende i 1137, hvor hun på tinget i Ringsted nægter at lade sin da 6 år gamle søn Valdemar udnævne til barnekonge. Valdemar fik sin far helgenkåret som Hellig Knud Hertug, men man hører intet om, at hans mor ligger begravet i Ringsted.
En ny teori går ud på, at hun returnerede til Rusland efter 1137, og at Valdemar opholdt sig hos hendes familie i en del af sin ungdom.

Anetavle

Referencer 

Prinsesser fra Danmark
Danskere i 1100-tallet
Tjek fødsels- og dødsår